Hansika Motwani (1991) – attrice indiana (appare nel film Tamil e Telugu).
 Paul Motwani (1962, Glasgow) – Grande Maestro di scacchi scozzese/indiano.
 Rajeev Motwani (1962-2009) – docente di Informatica presso la Stanford University.
 Rohit (Heero) Motwani (1990) – giocatore di cricket indiano.
 Sital K Motwani (1932) – industriale, editore e assistente sociale di Hong Kong.